Hyndford steht für:
 Earl of Hyndford, britischer Adelstitel
 Hyndford Bridge, Brücke in Schottland